Prisma hace referencia a varios artículos:

 Prisma (geometría), sólido determinado por dos polígonos paralelos y congruentes que se denominan bases y por tantos paralelogramos como los lados que tengan las bases, denominados caras;
 Prisma (óptica), medio transparente limitado por caras planas no paralelas con el que se producen reflexiones, refracciones y descomposiciones de la luz;
 Prisma mecánico, modelo de sólido deformable;
 (1192) Prisma, asteroide de la serie (1931 FE).
 Prisma, artista mexicana.
Prisma, álbum del grupo mexicano Motel.
Prisma, álbum del cantante español Beret.
Prisma Tour, gira de promoción del álbum.
Prisma, tributo argentino a la banda Pink Floyd.